«Танцы со звёздами» — развлекательное телешоу, стартовавшее на телеканале «TF1» 12 февраля 2011 года. Французская версия английской программы канала BBC «Strictly Come Dancing».

О программе

Правила соревнований аналогичны оригинальной британской версии.

Сезоны

Примечания 

Реалити-шоу
Телепередачи Франции
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Интернациональные телепроекты
TF1